Georgia anvendes i flere sammenhænge:
 Georgia (pigenavn) – et dansk pigenavn.
 Georgia – en forbundsstat i USA
 Georgia On My Mind – en sang af Hoagy Carmichael og Stuart Gorrell, bedst kendt i indspilningen med Ray Charles.

se også Georgien - selvstændig stat i Europa, udtales Georgia på mange sprog.